Malwina
 (8636) Malvina

Zobacz też 
 Alicja Joker, Malivia Rec
 Malvina Chrząszcz
 Malvina Records